Stefan Marius Johansen (Vardø, 8 januari 1991) is een Noors voetballer die bij voorkeur als defensieve middenvelder speelt.

Clubcarrière 
Johansen debuteerde op 10 augustus 2008 voor Bodø/Glimt in de Tippeligaen tegen Viking FK. In totaal speelde hij 29 wedstrijden voor Bodø/Glimt. In januari 2011 vertrok hij transfervrij naar Strømsgodset IF, waar hij 67 competitiewedstrijden speelde. Op 15 januari 2014 werd Johansen voor een bedrag van twee miljoen pond verkocht aan het Schotse Celtic. Hij werd zo de vierde Noorse speler in het shirt van Celtic, na Harald Brattbakk, Vidar Riseth en Thomas Rogne. Johansen maakte voor The Hoops zijn debuut op 26 januari 2014 als invaller in de competitiewedstrijd tegen Hibernian (0–4 winst). Hij werd in het seizoen 2014/15 een vaste waarde in het basiselftal van Celtic en speelde in alle 34 wedstrijden (33 basisplaatsen), waarin Johansen negen doelpunten maakte. Hij won met Celtic zowel in het seizoen 2013/14 als het seizoen 2014/15 de Schotse landstitel en in 2015 de Scottish League Cup.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Stefan Johansen maakte op 14 augustus 2013 zijn debuut in het Noors voetbalelftal in een oefeninterland in en tegen Zweden (4–2 verlies). Hij startte in het basiselftal, maakte vlak voor rust zijn eerste interlanddoelpunt (2–2) en ontving kort na rust zijn eerste gele kaart van arbiter Michael Oliver. Eerder speelde Johansen al voor alle Noorse nationale jeugdselecties vanaf Noorwegen –15. Johansen nam met Noorwegen –21 deel aan het Europees kampioenschap onder 21 in 2013 in Israël, waar Noorwegen in de halve finale werd uitgeschakeld door Spanje –21, de uiteindelijke winnaar van het toernooi. Johansen is sinds zijn debuut in 2013 onder bondscoach Per-Mathias Høgmo een vaste waarde in het nationaal elftal van Noorwegen.

Erelijst
 Strømsgodset IF
 Noors landskampioen
2013
 Celtic FCSchots landskampioen
 2015

Noors voetballer